Ağa est un titre ottoman également orthographié agha, qui est ensuite devenu une partie des noms de personnalités portant ce titre. Ağa est également un prénom azerbaïdjanais et un patronyme turc.

Titre 
 Ağa ou Agha, titre d'officier civil ou militaire dans l’Empire ottoman.

Personnalités liées au titre 
 Osmân Ağa de Timișoara (1670-1720), militaire et historien ottoman d'origine bosniaque ;
 Sedefhar Mehmet Ağa (~1540-1617), architecte ottoman de la mosquée bleue d'Istanbul ;
 Topal Osman Ağa (1884-1923), ağa et chef de milice ottoman.

Prénom 
Ağa est un prénom azerbaïdjanais notamment porté par : 
  (Ağa Djavad oğlu Alizadeh : Alizadeh fils d’Ağa Djavad) (1871-1954), premier Cheikh al-Islam de la République démocratique d'Azerbaïdjan.
  (1880-1936), ingénieur et homme politique azerbaïdjanais ;
  (1882-1949), ingénieur azerbaïdjanais ;
 , poète azerbaïdjanais ;
  (1911-1997), géologue pétrolier et ingénieur azerbaïdjanais ;
  (1942-), scientifique et chimiste azerbaïdjanais ;
  (1763-?), célèbre joaillier de  la ville azéri de Şuşa (Chouchi) ;

Patronyme 

  (1993-), gardien de but de football turc ;
 Osman Ağa (1671-1725), historien et chroniqueur ottoman ;

Architecture 
  (Hammam Ağa), hammam (ou bain turc) du quartier de Taksim à Istanbul, construit par İbrahim Ağa en 1454.

Voir aussi 
Il existe également le patronyme turc , où -oğlu est un suffixe à valeur patronymique qui signifie « fils de ». Ağaoğlu signifie donc « fils  de l’officier ».

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc